Кени и Кёни — топоним:

 Кёни — населённый пункт в Наукшенском крае Латвии. 
 Кени — населённый пункт в округе Хартфорд, штат Коннектикут, США.
 Кени — посёлок сельского типа в Аяно-Майском районе, Хабаровский край, Россия.

См. также 
 Ке-Ни — японский танк времён Второй мировой войны.
 Кени Ричардс — американский музыкант